Scleritodermidae är en familj av svampdjur. Scleritodermidae ingår i ordningen Lithistida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Scleritodermidae 25 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Scleritodermidae